Scott Robertson (1974-), rugbista a 15 neozelandese;
 Scott Robertson (1985-), calciatore scozzese;
 Scott Robertson (1987-), tuffatore australiano.
 Scott Robertson, produttore statunitense